Ordo Socialis steht für:

 Christliche Soziallehre, im engeren Sinne für die katholische Soziallehre
 Ordo Socialis (Verein), eine wissenschaftliche Vereinigung zur Förderung der Christlichen Gesellschaftslehre
 Ordo Socialis (Zeitschrift) (Carl-Sonnenschein-Blätter. Zeitschrift für christliche Soziallehre und -arbeit), eine Fachzeitschrift zur katholischen Soziallehre